Rörums socken kan syfta på:

 Rörums socken i Albo härad
 Norra Rörums socken i Frosta härad
 Södra Rörums socken i Frosta härad